Mettelbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Mettelbach (Murrhardt), Weiler der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Mettelbach (Lein), linker Zufluss der Lein (zum Kocher) im Leinecksee bei Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mettelbach (Malzbach), rechter Oberlauf des Malzbachs (zum Uchtelbach, zur Ill) bei Illingen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Mettelbach (Muota), rechter Zufluss der Muota bei Muotathal, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Mettelbach, anderer Name des Otterbach (Murr, Murrhardt), rechter Zufluss der oberen Murr vor der Eisenschmiedmühle der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg  

Mettelbach ist ein Familienname:
 Kaspar Mettelbach (?–1484), Bürgermeister von Heilbronn

Siehe auch:
 Mettelsbach, linker Zufluss des Kochers nach Niederndorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mettenbach
 Mittelbach